Nusbaum steht für:

 Nusbaum, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

Namensträger
 Aaron Nusbaum (* 1993), kanadischer Beachvolleyballspieler
 Joseph Nusbaum (1876–1950), belgischer Architekt 
 Józef Nusbaum-Hilarowicz (1859–1917), polnischer Zoologe 

Siehe auch

 Nussbaum